De Gouden Swipe (boek), een boek van de Friese schrijver Abe Brouwer uit 1941
De Gouden Swipe (film), een Friese film van Steven de Jong uit 1996 naar het boek